NUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nukutavake (Polinesia Francese)
 Norwegian Air UK, compagnia aerea del Regno Unito